Eibes ist der Nachname von:
 Bernhard Eibes, deutscher Rechtsanwalt und Unternehmer (1867–1942)
 Carl Eibes, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer (1899–1967)
 Gregor Eibes (* 1960), deutscher Politiker, Landrat des Landkreises Bernkastel-Wittlich
 Valentin Eibes, deutscher Politiker (1897–1964)